Dominiak ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Dominiak (* 1976), polnischer Politiker
 Jo Marie Dominiak (* 1996), deutsche Nachwuchs-Sängerin und -Schauspielerin